Jessica Nicole Trisko, nascida em 1984, é uma miss canadense que venceu o Miss Terra 2007. É filha de pai russo-ucraniano e de mãe filipina. Sua língua-mãe é o inglês, mas ela também fala russo e francês. Estudou Artes e Ciências Políticas e frequenta as passarelas desde os 15 anos, participando de desfiles de moda. Durante seu reinado, viajou para China, Porto Rico, Singapura, EUA, Vietnã e Indonésia, para promover a consciência ambiental. Participou também de vários eventos com o mesmo objetivo.

Competidores de concursos de beleza
Modelos do Canadá